Андре́ Бурві́ль, , псевдонім; справжнє ім'я Андре́ Робе́р Рембу́р,  (*27 липня 1917 — †23 вересня 1970) — французький актор і співак, відомий своїми ролями у комедійних фільмах, особливо в дуеті з Луї де Фюнесом у стрічках «Роззява» (1965) та «Велика прогулянка» (1966).

Життєпис 
Батько був убитий у Першій світовій війні до народження Бурвіля. Все дитинство Андре провів у селі Бурвіль, назва якого згодом стала його сценічним псевдонімом. 23 січня 1943 року одружився з Жанною Лефрік.

Помер у віці 53 років після боротьби з хворобою Рустицького-Калера. Похований у Монтенвілі.

Фільмографія 
  : Через Париж (La Traversée de Paris) — Марсель Мартен
  : Двостороннє дзеркало / (Le Miroir à deux faces) — П'єр Тардіве
  : Дивна неділя (Un drôle de dimanche) —  Жан Бреван
  : Знедолені (Les Misérables) — Тенардьє
  : Горбань (Le bossu) — Паспуаль
  : Капітан (Le capitan) — Гоголєн
  : Усе золото світу (Tout l'or du monde) — Матьє Дюмон, батько і двоє синів: Туан і Марсьяль
  : Кухарство на маслі (La Cuisine au beurre) — Андре Коломбе
  : Роззява (Le Corniaud) — Антуан Марешаль
  : Велика прогулянка (La Grande Vadrouille) — Огюстен Буве
  : Мозок (Le Cerveau) — Анатоль

Див. також 

 6207 Бурвіл

Примітки

Посилання 
 
 
 Біографічний сайт 

Французькі театральні актори
Французькі кіноактори
Коміки
Французькі співаки
Люди, на честь яких названо астероїд
Померли в Парижі
Псевдоніми артистів
Артисти, відомі під псевдонімами
Уродженці Приморської Сени
Поховані в департаменті Івлін